Sezon 2012/2013 Premier League – dwudziesta pierwsza edycja tych rozgrywek od czasu założenia w 1992 roku. W rywalizacji brało udział 20 zespołów, w tym obrońca tytułu –  oraz trzy zespoły, które awansowały z Championship: ,  i  (zwycięzca baraży).

Rozgrywki 
W rozgrywkach brało udział 17 drużyn, które występowały w tej klasie rozgrywkowej w poprzednim sezonie oraz 3 beniaminków.

Tabela 

|-bgcolor="FFCCCC"
|rowspan="2"|18
|rowspan="2" align="left"|Wigan Athletic (S)
|rowspan="2"|38
|rowspan="2"|9
|rowspan="2"|9
|rowspan="2"|20
|rowspan="2" |47
|rowspan=2 | 73	
|rowspan="2"|–26
|rowspan="2"|36
|rowspan="1" bgcolor=97DEFF|Liga Europy UEFA • Faza grupowa 2
|-
|rowspan="1" bgcolor=FFCCCC|Spadek do Football League

Wyniki meczów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 w Anglii
2013 w Anglii
2012 w Walii
2013 w Walii